Аксентьєв Борис Миколайович — український ботанік
 Аксентьєв Георгій Миколайович — український географ

 Аксентьєва Зінаїда Миколаївна — українська геофізик